Mörsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mörsdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Mörsdorf, Rheinland-Pfalz, kommun, Rheinland-Pfalz,